Не путать с православной церковью Святого Николая в Таллине

Церковь Святого Николая (), или Нигулисте () — одна из главных средневековых церквей Таллина. Храм, доминирующий в панораме западной части Старого города, был основан в середине XIII века готландскими купцами вестфальского происхождения и был освящён в честь покровителя всех мореходов — святого Николая. Здание сильно пострадало от советской бомбардировки в марте 1944 года и по завершении реставрации стало использоваться как музей и концертный зал. Это один из четырёх филиалов Эстонского художественного музея.

История 
Часть немецких переселенцев с острова Готланд в 1230 году обосновалась юго-западнее Ратушной площади, этот участок через Пикк-Ялг был связан с Вышгородом. Просторная площадка на восточной стороне нынешней улицы Ратаскаэву была выбрана для строительства, и к концу XIII века здание было воздвигнуто на нынешнем месте как трёхнефная зальная церковь с четырьмя травеями. Её тогдашний облик значительно отличался от современного. Например, отсутствовала большая западная башня, сооружение которой требовало крупных затрат и началось только во второй половине XIV века.

Первоначально церковь использовалась также как хранилище товаров, в ней иногда заключались торговые сделки, как вообще было тогда принято в крупных центрах торговли. Укреплённые торговые церкви в районе Балтийского моря имели давние традиции. Странствующие купцы строили их уже с XII века как центры сезонно используемых торговых пунктов.

Основная часть существующего здания построена в 1405-1420 гг., когда появилась клерестория (верхние галереи над боковыми нефами). В 1515 г. башня была надстроена готическим остроконечным шпилем. В XVII веке башня и шпиль были переделаны в стиле барокко. Шпиль позднее не раз надстраивался, пока не достиг нынешней высоты в 105 метров.

Церковь Святого Николая — единственная из церквей Нижнего города, в которой в дни Реформации католической церкви смогли предотвратить разграбление протестантами внутреннего убранства храма. Ночью 14 сентября 1524 года агрессивная толпа горожан, разгромив церкви Св. Олава, Пюхавайму и святой Екатерины в Доминиканском монастыре, подошла к церкви Св. Николая, однако местное предание утверждает, что замки дверей были запаяны свинцом. Потом страсти улеглись, и храм стал лютеранским; богатое убранство было сохранено.

Во время воздушной бомбардировки Таллина советской авиацией 9 марта 1944 года здание, как и весь окрестный район, было сильно повреждено. Резная кафедра XVI века и многие другие произведения искусства погибли, но наиболее ценные удалось сохранить. 

В послевоенное время в храме велись реставрационные работы. Лишь в 1970-е гг. был восстановлен утраченный в годы войны шпиль. В ночь на 13 октября 1982 года в здании случился сильный пожар, в результате чего восстановленный на башне шпиль рухнул. После ремонта здания и реставрации интерьера в бывшей церкви Нигулисте в январе 1984 года был открыт филиал Таллинского художественного музея и концертный зал.

Современное использование 

В музее Нигулисте собраны ценнейшие из сохранившихся в Эстонии произведений средневекового искусства: алтари, скульптуры, картины, гербы-эпитафии, исповедальни, украшавшие некогда церкви и монастыри в Таллине и за его пределами. Особого внимания заслуживает всемирно известная картина любекского живописца Берндта Нотке — «Пляска смерти», часть которой находится в часовне Св. Антония. На картине показана цепочка из людей разных сословий, начиная папой римским и заканчивая младенцем, а также танцующие рядом с ними фигурки Смерти, завлекающие людей в танец. Сначала художник написал две схожие картины, одна из них погибла в Любеке во времена Второй мировой войны, в Таллине смогли сохранить лишь фрагмент этого произведения. В церкви сохранился алтарь старонидерландской работы, изготовление которого приписывается знаменитому таллинскому художнику Зиттову.

Церковь Св. Николая так же известна своей хорошей акустикой, в её здании регулярно проводятся органные концерты.

Церковный некрополь 

У церкви сохранился ряд надгробных плит и некоторые захоронения. С северной стороны находится жёлтый мавзолей принца Гольштейн-Бекского — прямого предка (по мужской линии) британского принца Чарльза.

Рядом капелла русского фельдмаршала де Круа, где его тело было выставлено за неуплату долгов на всеобщее обозрение и под действием селитры мумифицировалось до такой степени, что до момента его погребения в 1897 году сохранялись даже костюм и парик. Посетив Николаикирхе в 1843 году, князь Вяземский писал про «кащея,

Что, не принятый землёй,
Ждёт могилы, сиротея,
Не мертвец и не живой.

Дней Петровых современник,
Взяли в плен его враги,
И по смерти всё он пленник
За грехи и за долги.

Ты поведай, скоро ль сбросит
Он курчавый свой парик
И земную цепь износит,
Успокоенный старик?»

Под липой к югу от церкви похоронен её пастор Христиан Кёльх. Авторство находящейся у церкви надгробной плиты городского врача Йоханнеса Баливи приписывается Михелю Зиттову (1520).

В кинематографе 
 Водружение шпиля церкви наблюдают зрители фильма «Украли Старого Тоомаса» (1970).
 С церкви производились съемки ряда эпизодов фильма «Приключения жёлтого чемоданчика» — в начале фильма бегущие по улице дети запускают змея.

Интересные факты 
В китайском городе Дунгуань на территории кампуса компании Huawei построена копия колокольни церкви Нигулисте.

Галерея

См. также 
 Эстонский художественный музей
 Список самых высоких сооружений Эстонии
 Список самых высоких зданий Таллина

Примечания

Литература 
 «Geschichte der baltischen Stadte», Z. Ligers. Bern, 1948
 «Tallinna ajalugu 1860-ndate aastateni», Koostanud Raimo Pullat. «Eesti Raamat» Tallinn, 1976
 Е. Ранну Прошлое старого Таллина. — Таллин: Периодика, 1987.

Николая
Николая
Таллин
Готическая архитектура Эстонии
Здания и сооружения, восстановленные из руин